Amal al-Atrash – cantante e attrice siriana meglio nota come Asmahan
 Farid al-Atrash – compositore, cantante e attore siriano naturalizzato egiziano
 Sultan al-Atrash – rivoluzionario siriano, comunemente noto come Sulṭān Pascià al-Aṭrash